Miguel Ruiz peut désigner :
 Miguel Ruiz (né en 1952), un écrivain et chamane mexicain ;
 Miguel Ruiz (né en 1990), un basketteur vénézuélien.